Amt Kempenich kann bedeuten:

 den Namen der Bürgermeisterei Kempenich ab 1927, siehe Bürgermeisterei Kempenich#Amt Kempenich
 die Herrschaft Kempenich als kurtrierisches Amt